Jaroszówka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Jaroszówka, un district de la ville de Białystok 
et aussi
 Jaroszówka, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Jaroszówka, un village de la voïvodie de Łódź
 Jaroszówka, un village de la voïvodie de Petite-Pologne